Стрелковое оружие и лёгкие вооружения (, SALW) — это термин, используемый в международных документах в области контроля над вооружениями, включающий в себя два следующих класса огнестрельного оружия:

 Стрелковое оружие — малокалиберное огнестрельное оружие: пистолеты и револьверы, винтовки и автоматы, карабины и ружья, а также ручные пулемёты и пистолеты-пулемёты.
 Лёгкие вооружения — широкий спектр огнестрельного оружия среднего калибра, а также взрывные боеприпасы: станковые пулемёты, подствольные гранатометы, ручные гранатомёты, ПЗРК, переносные ПТРК, миномёты калибра не более 100 мм, ручные гранаты, мины и т.п.

Стрелковое оружие

Пистолеты 

Пистолеты в настоящее время являются самым востребованным и популярным личным оружием. Пистолеты бывают: огнестрельным и пневматическим , летального и нелетального действия , самозарядные и автоматические.

Основные модели современных пистолетов: 
 СПС «Гюрза» (Россия) — Самозарядный пистолет Сердюкова
 ПЯ «Грач» (Россия) — Пистолет Ярыгина
 FN Five-seveN (Бельгия) — самозарядный пистолет, разработанный и производимый бельгийской фирмой Fabrique Nationale of Herstal
 Px4 Storm (Италия) — самозарядный пистолет производства итальянской фирмы Beretta
 ОЦ-33 «Пернач» (Россия) — автоматический пистолет, разработанный коллективом конструкторов под руководством И. Я. Стечкина
 Mauser HSc mod.90T (Германия) — самозарядный пистолет нелетального действия (травматический)
 Streamer 1014 (Турция) — самозарядный пистолет нелетального действия (травматический)

Револьверы 

Револьве́р, как и пистолет, является многозарядным личным стрелковым оружием ближнего боя. Где роль магазина выполняет барабан.
Револьверы также бывают летального и нелетального действия, одинарного и двойного действия, и автоматические.

Основные модели современных револьверов:
 ОЦ-38 (Россия) — 7,62-мм револьвер специальный Стечкина
 Р-93 «Удар» (Россия) — револьвер, разработанный в 1991 году в тульском КБ Приборостроения
 Colt Anaconda (США) — крупнокалиберный револьвер двойного действия, выпускавшийся в 1990—1999 годах на Colt’s Manufacturing Company.
 Smith & Wesson Model 500 (США) -пятизарядный револьвер барабанного типа, разработанный оружейной компанией Smith & Wesson в 2003 году.
 Ратник (Россия) — гладкоствольный травматический револьвер, разработанный для гражданского рынка российской компанией ООО ПКП «АКБС» (Нижний Новгород)
 Mateba MTR-8 (Италия) — восьмизарядный автоматический револьвер разработанный для стрелкового вида спорта — пулевой стрельбы.

Пистолеты-пулемёты 

Пистолет-пулемёт - индивидуальное автоматическое огнестрельное оружие созданное под стрельбу пистолетными патронами и стреляет, как правило очередями. Современные разработки и производство пистолетов-пулемётов осуществляется, в основном, в рамках концепции PDW.

Основные модели современных пистолет-пулемётов 
 ПП-91 «Кедр» (Россия) — пистолет-пулемёт, разработанный на базе более раннего ПП-71 конструкции Е. Ф. Драгунова.
 ТКБП «Кипарис» (Россия) -  пистолет-пулемёт, разработанный конструкторами ЦКИБ СОО г. Тулы Н. М. Афанасьевым, Д. П. Плешковым и Н. В. Трухачевым.
 Kriss Super V (США) — пистолет-пулемёт, разработанный компанией «Transformational Defense Industries»
 Heckler & Koch MP7 (Германия) — пистолет-пулемёт, разработанный немецкой фирмой Heckler & Koch.
 Scorpion EVO III — пистолет-пулемёт, сконструированный в Словакии под названием Laugo, производимый в Чехии компанией «Česká Zbrojovka Uherský Brod».

Автоматы и штурмовые винтовки 

Автома́т, или автомати́ческий караби́н, в иностранной литературе также штурмова́я винто́вка () — ручное индивидуальное автоматическое огнестрельное оружие, предназначенное для поражения живой силы противника в ближнем бою и способное создавать высокую плотность огня.
Ведение огня ведется боеприпасами, занимающими промежуточное положение, между винтовочными и пистолетными.

Основные модели современных автоматов 
 Автомат Калашникова (Россия) — АК и его модификации являются самым распространённым стрелковым оружием в мире. К этому типу (включая лицензионные и нелицензионные копии, а также сторонние разработки на базе АК) принадлежит до 1/5 всего имеющегося в мире стрелкового огнестрельного автоматического оружия. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов автоматов Калашникова различных модификаций. Они состоят на вооружении 50 иностранных армий. Главный конкурент автоматов Калашникова — американская автоматическая винтовка М16 — была произведена в количестве примерно 8 миллионов штук.
 M16 (винтовка)(США) — M16 и её модификации до настоящего времени остаются основным образцом стрелкового оружия всех пяти видов вооружённых сил, силовых структур и полицейских подразделений США, а равно и других стран мира. Это одна из наиболее распространённых моделей стрелкового оружия в мире — было выпущено более 8 миллионов экземпляров.
 Автомат АДС (Россия) — стрелково-гранатомётный комплекс, выполненный по компоновке булл-пап
 АС «Вал» (Россия) — бесшумный автомат, разработанный в климовском ЦНИИточмаш конструкторами П. Сердюковым и В. Красниковым
 FN SCAR (США/Бельгия) — боевая штурмовая винтовка, разработанная американским подразделением бельгийской компании FN Herstal в двух базовых вариантах: SCAR-L «лёгкая» и SCAR-H «тяжелая»
 FX-05 Xiuhcoatl (Мексика) - боевая штурмовая винтовка,разработана управлением военной промышленности Мексики (Dirección General Industria Militar Mexicana — DGIM) в 2005 году.

Ружья, винтовки и карабины 

Ружьё, Винтовка, Карабин — длинноствольное стрелковое оружие, предназначенное для удержания и управления при стрельбе двумя руками с упором приклада в плечо. В самом упрощенном варианте определений винтовка — это ружьё с нарезным стволом, а карабин это винтовка с укороченным стволом. На современном этапе развития и производства стрелкового оружия — ружья, винтовки и карабины в большей степени это охотничьи и спортивные,так как боевые уже переходят в разряд «Автоматы, штурмовые винтовки, автоматические карабины». Отдельной группой можно выделить снайперские винтовки.

Снайперская винтовка 

Снайперская винтовка — боевая винтовка, конструкция которой обеспечивает повышенную точность стрельбы[1].
В связи с особенностью применения снайперских винтовок они оснащены оптическими прицелами, для стрельбы в ночное время используются ночные прицелы или освещаются сетки оптических прицелов. Как правило, снайперские винтовки предназначены для одиночных выстрелов, но встречаются и варианты способные стрелять очередями (СВУ-А/СВУ-АС). Также очередями может стрелять ВСС «Винторез» (но только короткими). С конца XX века во многих странах разрабатываются и принимаются на вооружение крупнокалиберные снайперские винтовки, прототипом которых можно считать противотанковое ружьё.

Ручные пулеметы 

Пулемёт- стрелковое автоматическое оружие, допускающее переноску одним военнослужащим. Ручными пулемётами как правило называют лёгкие пулемёты, но в современных условиях более востребованы единые пулемёты — способные выполнять роль как лёгкого ручного пулемёта, используемого с сошек, так и станкового, используемого с пехотного или зенитного станка
 РПК-74 (Россия) — 5,45-мм ручной пулемёт Калашникова
 Mark 48(Бельгия,США) — ручной пулемёт выпускаемый бельгийской оружейной компанией FN Herstal
 HK MG4 (Германия) — ручной пулемёт, производимый компанией Heckler & Koch GmbH
 6П41 «Печенег» (Россия) - единый пулемёт, разработанный на основе ПКМ
 HK MG5 (Германия) - единый пулемёт,производимый компанией Heckler & Koch GmbH
 M240 (США) - единый пулемёт, модификация бельгийского FN MAG

Крупнокалиберные пулемёты 

Крупнокалиберные пулемёты из-за значительной массы (20-60 кг без станка) и огневой мощи, которая даёт возможность поражения вражеской броневой техники, самолётов, вертолётов, объектов фортификации больше подходит под определение «лёгкие вооружения», но согласно российской классификации «ствольное оружие калибром менее 20 мм, предназначенное для метания пули, дроби или картечи» относится к стрелковому оружию (ГОСТ 28653—90). Так же существуют модели крупнокалиберных пулемётов позволяющие вести огонь не только с станка, но и с сошек, а при необходимости даже с рук, что в свою очередь даёт основание относить данное вооружение к стрелковому оружию.
 6П50 "Корд" (Россия) — крупнокалиберный пулемёт с ленточным питанием под патрон 12,7×108 мм
 Browning M2 (США) - крупнокалиберный пулемёт системы Джона Браунинга

Лёгкие вооружения 
В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (A/52/298 приложение) понятие «лёгкие вооружения», как и стрелковое оружие описываются как «оружие, используемое вооруженными силами, включая силы внутренней безопасности, в частности — для самозащиты или самообороны».
Так, к легким вооружениям ООН относит станковые пулемёты, ручные подствольные и станковые гранатомёты, ПЗРК, ПТРК, миномёты калибра не более 100 мм и другие виды оружия.

Станковые пулемёты 

Станковый пулемёт — пулемёт для удобства наведения и обеспечения устойчивости при стрельбе используется специальная опора — станок.
Современные станковые пулемёты как правило крупнокалиберные так как имеют калибр 12,7 мм и более. Многие станковые пулемёты имеют различные модификации позволяющие их использование как пехотными подразделениями, так и установленными на бронетанковой технике.

 XM312(США) — станковый пулемёт разработанный корпорацией General Dynamics
 6П49МТ «Корд МТ»(Россия) -танковый пулемёт для танка Т-90М.

Гранатомёты 

Гранатомёты бывают дульными (как ствольными, так и бесствольными), подствольными, станковыми и ручными, а также реактивными (одноразовыми и многоразовыми).

Дульные гранатомёты — метают винтовочные гранаты с помощью выстрела холостым или боевым патроном из штатного винтовочного ствола.
Ствольные — представляют собой миниатюрный ствол (мортирку), который крепится на дуле огнестрельного оружия (винтовки или автомата).
Бесствольные — обходятся без такого ствола-мортирки — они имеют длинный хвостовик (стержень, либо трубку). Стержень вставляется в ствол, и пороховые газы, выталкивая его из ствола, разгоняют гранату.

Подствольный гранатомёт — крепится под стволом автомата (отсюда — название «подствольный»). В качестве зарядов к нему используются специальные боеприпасы (гранатомётные выстрелы), объединяющие в одном корпусе гранату и метательный заряд, размещаемый в гильзе. На современном этапе развития вооружения гранаты, для подствольных гранатомётов, оснащают дистанционными электронными взрывателями, обеспечивающими подрыв гранаты в воздухе у цели даже в случае промаха.

Станковые и ручные гранатомёты — отдельные стрелковые устройства, стреляющие унитарным гранатомётным выстрелом. Так же, как и гранаты для подствольного гранатомёта, выстрелы сделаны по двухкамерной схеме.

Реактивные гранатомёты — принцип их действия основан на использовании реактивного двигателя ракеты, совмещенного с гранатой. Как правило это индивидуальное противотанковое средство, обеспечивающие поражение боевых бронированных машин и легких оборонительных сооружений.

 ГП-34 (Индекс ГРАУ — 6Г34) (Россия) — 40 мм подствольный гранатомёт разработки конструкторского бюро «Ижевского машиностроительного завода».
 M320 (Германия) — подствольный гранатомёт разработки компании Heckler & Koch.
 АГС-40"Балкан" — 40-мм российский автоматический станковый гранатомёт.
 Mk-47 «Striker» — американский автоматический гранатомет с ленточным питанием.
 РГ-6 (Россия) — ручной гранатомёт (револьверный).
 ГМ-94 — российский помповый гранатомёт с подвижным стволом.
 XM-25 (США,Германия) — перспективный гранатомётный комплекс, разработанный компаниями Heckler & Koch и Alliant Techsystems.
 PAW-20 «Neopup» (ЮАР) — самозарядный полуавтоматический ручной гранатомет, производитель южноафриканская военная корпорация Denel.
 РПГ-28 «Клюква» (Россия) — ручной противотанковый гранатомёт (реактивная противотанковая граната), разработанный "НПО «Базальт».
 LAW 80 (Великобритания) — ручной противотанковый гранатомёт (реактивная противотанковая граната) одноразового применения.

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) 

Переносной зенитный ракетный комплекс — вооружение обеспечивающие возможность поражения низколетящих воздушных целей и достаточно неприхотливого в эксплуатации для применения пехотинцами в зоне боевых действий. Благодаря небольшим размерам ПЗРК легкомаскируемы и мобильны.

Основные компоненты комплекса:
 Зенитная управляемая ракета (ЗУР) в пусковой трубе;
 Наземный источник питания;
 Пусковой механизм

Современные ПЗРК
 Игла-С (Россия) — модернизированный ПЗРК «Игла» обладает более широкими возможностями в борьбе как с самолётами и вертолётами, так и с крылатыми ракетами и БПЛА.
 «Верба» (Россия) — ПЗРК предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех.
 «Стингер» (США) — ПЗРК предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей (самолётов, вертолётов, БПЛА), кроме того обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей.
 «Мистраль» (Франция) — ПЗРК разработанный во Франции компанией MBDA.
 «Блоупайп»() (Великобритания) — универсальный ПЗРК, предназначенный для поражения низколетящих вертолётов и самолётов, а также легкобронированной и небронированной сухопутной техники противника и различных плавсредств.

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) 
Противотанковый ракетный комплекс — наиболее эффективное вооружение для поражения танков и других бронированных целей. Имеют высокую вероятность попадания в цель с первого выстрела, а также относительно небольшие размеры и массу.

Противотанковый ракетный комплекс состоит из:
 Противотанковая управляемая ракета (ПТУР)
 пусковая установка
 аппаратура наведения и управления

Противотанковые ракетные комплексы бывают как переносные, так и установленные на шасси автомобиля, БТР/БМП или на вертолёты,самолёты и БПЛА.
 ПТРК «Корнет» (Россия) — ПТРК разработки Тульского КБ Приборостроения. Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащённых современными средствами динамической защиты.
 ПТРК «Хризантема-С» (Россия) — самоходный противотанковый ракетный комплекс.
 ПТРК «Джавелин»  (США) — предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолётов).
 ПТРК «Спайк» () (Израиль) — многофункциональный противотанковый ракетный комплекс разработанный фирмой «Rafael».

Миномёты 

Миномёты, как разновидность огнестрельного ствольного оружия относятся к артиллерийским орудиям, отличающееся отсутствием противооткатных устройств и лафета. К лёгким вооружениям, согласно международным определениям, относят миномёты калибра не более 100 мм.
 «Поднос» (СССР) — 82-мм миномёт для подавления живой силы и огневых средств противника в поддержку моторизованным частям.
 «Василёк» (СССР,Россия) — возимо-буксируемый и самоходный автоматический гладкоствольный миномёт калибра 82 мм.
 «LWCMS» (США) — легкий 60-мм ротный миномёт.
 L-16 ( Великобритания) — 81 мм (3,2 дюйма), стандартный миномёт вооружённых сил Великобритании. Разработан совместно конструкторами Великобритании и Канады, состоит на вооружении в США и ряде стран Британского содружества.

Мины и ручные гранаты 

Мина — скрытно установленный взрывчатый боеприпас, взрывающийся при определённых обстоятельствах в течение времени и предназначенный для поражения живой силы и техники противника.
Мины бывают: противопехотные, противотанковые, морские, объектные.

 В 1992 году шестью неправительственными организациями было учреждено Международное движение за запрещение противопехотных мин. В дальнейшем к нему присоединились свыше ста организаций из многих стран. Среди тридцати семи неприсоединившихся стран Индия, Израиль, Китай, Пакистан, Россия и США.

Ручная граната — взрывчатый боеприпас, предназначенный для поражения живой силы и техники противника с помощью ручного метания.

По предназначению гранаты делятся на:
 основного назначения (предназначенные для непосредственного поражения противника):
 противотанковые (фугасные, кумулятивные)
 противопехотные (осколочные, осколочно-фугасные, фугасные)
 зажигательные
 специального назначения:
 дымовые
 осветительные
 сигнальные
 светозвуковые
 газовые и др.

См. также 
Международный договор о торговле оружием
Международное движение за запрещение противопехотных мин
Энциклопедия современного стрелкового оружия
Список револьверов
Список пистолет-пулемётов
 
 РУЖЬЁ (этимология по В. В. Виноградову)
 
 Список снайперских винтовок
 Винторез
 Крупнокалиберная снайперская винтовка
 Список пулемётов
 Список гранатомётов
 Список ручных гранат

Литература 
 
 
 
 Монетчиков С. Б. История русского автомата. — СПб.: Атлант, 2005. ISBN 5-98655-006-4

Примечания 

Огнестрельное оружие
Стрелковое оружие
Контроль над вооружениями

Короткоствольное оружие
Автоматические винтовки

Ружья
Винтовки
Карабины
Ручные пулемёты

Крупнокалиберные пулемёты
Гранатомёты
ПЗРК
Противотанковое оружие
Ракетное оружие
Мины